Pingshan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pingshan Xian (härad i Kina, Hebei), 
 Pingshan Xian (härad i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar